Balmaceda peut faire référence à :

Biologie 
 Balmaceda, un genre d'araignées de la famille Salticidae

Toponyme 
 Balmaceda, une localité de la région Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo au Chili

Patronyme 
 Lux Pascal (1992-), actrice chileno-américaine transgenre de théâtre, cinéma et télévision.
Pedro Pascal (1975), de son vrai nom, José Pedro Balmaceda Pascal, acteur chilo-américain.